829 км, 829-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 829 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Харьковская область). Код 443442.
 829 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Пензенская область). Код 634750.